Ам — народні збори у фінікійських містах-державах
 Ам () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор
 Ам () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале
 Ам () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма